Doce hombres en pugna puede hacer referencia a:

 «Doce hombres en pugna», título por el que se conoce en Hispanoamérica a «Twelve Angry Men», dramático estadounidense para televisión escrito por Reginald Rose, dirigido por Franklin Schaffner y emitido por la CBS en 1954 dentro del programa Studio One.

 Doce hombres en pugna, título en Hispanoamérica de la obra teatral escrita por Reginald Rose en 1955 adaptando el guion escrito por él mismo para el dramático de televisión del año anterior.

 Doce hombres en pugna, título en Hispanoamérica de la película estadounidense de 1957 12 Angry Men, dirigida por Sydney Lumet y basada en el drama televisivo anterior.